Sancarlini – abitanti di Cascine San Carlo
Sancarlini – abitanti di San Carlo (San Vincenzo)